Ascenseur pour l'échafaud ist 
 der französische Titel des Films Fahrstuhl zum Schafott
 dessen Filmmusik Ascenseur pour l’échafaud (Soundtrack)